Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Hana Mandlíková 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Assente
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)

 Kathy Jordan (secondo turno)
 Bettina Bunge (primo turno)
 Jo Durie (secondo turno)
 Belinda Cordwell (secondo turno)
 Wendy Turnbull (terzo turno)
 Christiane Jolissaint (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1985